Саксо́ния () в различные этапы своей истории имела разные статусы и географическое положение. Название происходит от саксов — северной группы древнегерманских племён.

 Верхняя Саксония
 Саксония — королевство в 1806—1918 годах.
 Саксония — земля в Германии, как «Свободное государство Саксония» — с 1918 года до 1933 и с 1990 по настоящее время, как «Земля Саксония» — с 1945 до 1952 года.
 Нижняя Саксония
 Саксония — герцогство до 1180 года.
 Саксония — пфальцграфство до 1356 года.
 Нижняя Саксония — земля Германии с 1947 года по настоящее время.
 Саксония-Анхальт
 Саксония — курфюршество с 1356 до 1806 года.
 Саксония — провинция Пруссии в 1816—1945 годах.
 Саксония-Анхальт — федеральная земля Германии с 1990 года по настоящее время.

Другие значения 
Именем «Саксония» были названы:
 «Саксония» — первый немецкий паровоз.
 «Саксония» — тип фрегатов военно-морских сил Германии. 
 Саксония — аллегорический образ Саксонии

См. также